Ри́чард Сти́вен Дре́йфус (, род. , Бруклин, Нью-Йорк) — американский актёр. Один из самых молодых обладателей премии «Оскар» (получил награду в возрасте 30 лет).

Биография 
Дрейфус переехал в Лос-Анджелес, когда ему было девять лет, он начал выступать в Еврейском центре Беверли-Хиллз. Дрейфус обратил на себя внимание кинокритиков и простых зрителей, сыграв у Джорджа Лукаса в «Американских граффити» (1973) и у Стивена Спилберга в «Челюстях» (1975) и «Близких контактах третьей степени» (1977).

Он получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль 1978 года за роль в фильме «До свидания, дорогая» (1977). Присуждение «Оскара» стало кульминацией его карьеры, которая вскоре пошла под откос: актёр был задержан за хранение кокаина, затем последовали различные проблемы со здоровьем.

С точки зрения кинокритиков, наиболее успешным из его последующих фильмов был «Опус мистера Холланда» (1995), за который Дрейфус вновь был выдвинут на премию Американской киноакадемии.

Дрейфус подвержен такому состоянию, как биполярное аффективное расстройство. В феврале 2006 года Дрейфус высказался за отставку президента Буша.

В 2008 году Дрейфус дал интервью газете «Известия», в котором рассказал о своих планах:

Хочу спродюсировать биографический фильм о Никите Хрущёве… Он правил в Советском Союзе в очень интересный период — после смерти Сталина и в системе двух противоположных отношений к миропорядку. А начнётся фильм с утра того дня, когда Политбюро отстранило Хрущёва от власти. Дальше всё будет строиться через воспоминания. В фильме обязательно будут и Вторая мировая война, и Карибский кризис, когда мир застыл в напряжении. Никиту Хрущёва буду играть я. Но такой сложнопостановочный исторический фильм без участия России мне не поднять. И я приехал на фестиваль «Евразия», где много ваших соотечественников, в частности, чтобы встретиться кое с кем и переговорить о проекте. Может, и прочитав в «Известиях» о том, что я нахожусь в поиске сопродюсера, кто-то заинтересуется? Я уже готов сказать «да!».

Фильмография

Кино

Телевидение

Награды и номинации

Награды 
 1978 — Премия «Оскар» — лучшая мужская роль, за фильм «До свидания, дорогая»
 1978 — Премия «Золотой глобус» — лучшая мужская роль в комедии или мюзикле, за фильм «До свидания, дорогая»
 1979 — Премия BAFTA — лучшая мужская роль, за фильм «До свидания, дорогая»

Номинации 
 1974 — Премия «Золотой глобус» — лучшая мужская роль в комедии или мюзикле, за фильм «Американские граффити»
 1976 — Премия BAFTA — лучшая мужская роль, за фильм «Челюсти»
 1988 — Премия «Золотой глобус» — лучшая мужская роль второго плана, за фильм «Чокнутые»
 1996 — Премия «Оскар» — лучшая мужская роль, за фильм «Опус мистера Холланда»
 1996 — Премия «Золотой глобус» — лучшая мужская роль в драме, за фильм «Опус мистера Холланда»
 2002 — Премия Гильдии киноактёров США — лучшая мужская роль в драматическом сериале, за телесериал «Воспитание Макса Бикфорда»
 2002 — Премия Гильдии киноактёров США — лучшая мужская роль в телефильме или мини-сериале, за телефильм «День, когда стреляли в президента»

Примечания 

Лауреаты премии BAFTA
Лауреаты премии «Сатурн» за лучшую гостевую роль в телесериале
Выпускники Средней школы Беверли-Хиллз
Выпускники Университета штата Калифорния в Нортридже
Персоналии:Совет по международным отношениям